Bazoches (Nièvre), municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Bazoches-au-Houlme, municipi francès al departament de l'Orne 
 Bazoches-en-Dunois, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Bazoches-lès-Bray, municipi francès al departament del Sena i Marne
 Bazoches-les-Gallerandes, municipi francès al departament del Loiret 
 Bazoches-les-Hautes, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Bazoches-sur-Guyonne, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Bazoches-sur-Hoëne, municipi francès al departament de l'Orne 
 Bazoches-sur-le-Betz, municipi francès al departament del Loiret 
 Bazoches-sur-Vesles, municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Picardia)
 Beton-Bazoches, municipi francès al departament del Sena i Marne
 Cantó de Bazoches-sur-Hoëne, cantó francès al districte de Mortagne-au-Perche (departament de l'Orne)